Danilov (Danylov), Danilova (Danylova) (), :
 Gheorghe Danilov (Danielov) (* 1954, [?]), un canoist român
 Ilie Danilov, pseudonim: Leo Divinial (* 1946, Sulina, Tulcea), cadru didactic universitar, doctor în filologie, autor de cărți și lucrări științifice în domeniul lingvistic, prozator, dramaturg, ziarist
 Nichita Danilov (* 1952, Climăuți, Suceava), un poet din România
 (Alexandr) «Sasha» Danilov (),  (* 1976, Tiraspol), un clarinetist din Moldova www.danilov.at

Vezi și 
 Listă de nume românești - litera D
 Danielescu, Danilescu
 Daniel (nume)
 note și referințe 

Nume de familie ucrainene
Nume de familie evreiești
Nume de familie slave